HMS Laxen kan syfta på:

HMS Laxen (1677) – en fregatt i svenska flottan sjösatt 1677
HMS Laxen (1713) – en galär i svenska flottan sjösatt 1713
HMS Laxen (1914) – en ubåt i svenska flottan sjösatt 1914
HMS Laxen (1963) – en ubåt i svenska flottan sjösatt 1963, ursprungligen HMS U8 sjösatt 1944